La següent és una llista de països i possessions del món ordenats per punt més alt. En alguns casos, com en el de Dinamarca o els Països Baixos, el punt més alt és fora de la metròpoli.

Països i territoris 
Els territoris d'ultramar i països amb reconeixement limitat són llistats en cursiva.

Punt Mes Alt